En botánica, Pinophyta puede ser equivalente a:

 Gimnospermas (Gymnospermae), en algunos sistemas de clasificación como el de Cronquist.
 Coníferas (Pinidae), en otros sistemas de clasificación populares.

Enlaces externos 

Pinophyta